Emām Chāy kan syfta på följande platser:

Iran 

 Emām Chāy (ort), Östazarbaijan, 
 Emām Chāy (periodiskt vattendrag), Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar